Fimbria – appendice filamentosa presente sulla superficie di alcune cellule batteriche
Fimbria – l'ultima parte delle tube di Falloppio
Fimbria – genere di molluschi
Fimbria – veste liturgica
Caio Flavio Fimbria – avversario di Lucio Cornelio Silla
Fimbria – attributo dell'araldica